MTV Music Awards 2002 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2002
 MTV Video Music Awards 2002

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2002